Het huidige Letland
 Republiek Letland (1918-1940)